Тростенское озеро (Тростниковое, Онуфриевское) — проточное озеро в Рузском городском округе Московской области, третье по площади среди озёр Московского региона.

Общие сведения 

Озеро расположено между высокими моренными холмами Клинско-Дмитровской гряды в центре обширной залесённой и сильно заболоченной котловины ледникового происхождения, и фактически является остатком крупного приледникового водоёма, возникшего после завершения ледниковой эпохи и занимавшего всю котловину.

Современное название озера происходит от диалектного ботанического термина троста (треста, трость), которым местное население обозначало всю совокупность высокостебельных водных и прибрежных растений: тростник, камыш, рогоз, ситник, аир и др.

Длина озера — 3,5 км, ширина — 2,1 км, площадь 5,28 км². Средняя глубина 1,1 м, максимальная — до 3,5 метров. Большая часть береговой линии представляет собой сплавину из отмерших тростников и других растений. Прибрежное болото постепенно увеличивается за счёт зарастания озера. Слой глинистых отложений и органического ила (сапропель) на дне водоёма достигает 9 м.

В северную оконечность озера впадает река Тростня. Кроме неё в озеро впадают ещё три небольших речки (ручья), и несколько осушительных каналов. В 200 метрах к западу от места впадения Тростни из озера вытекает река Озерна.

Ближайший к Тростенскому озеру населённый пункт — село Онуфриево соседнего Истринского района Московской области, расположенное в 1 км к юго-востоку от озера.

История 
Первые человеческие поселения вблизи Тростенского озера возникли ещё в каменном веке, о чём свидетельствуют найденные в его окрестностях неолитические стоянки.

В раннем средневековье по озеру и рекам Озерне и Тростне проходил водный торговый путь. В более поздние времена по озеру и названным рекам осуществлялся сплав леса в Москву.

В середине XVI века озеро было поделено между Саввино-Сторожевским, Онуфриевским монастырями и владениями бывшего казанского хана Ядыгар-Мухаммеда («царя Симеона Касаевича») о чём свидетельствуют записи писцовых книг Звенигородского уезда:

«Под Онофреевским монастырем большое озеро Тростенское, треть того озера царя Семеона Касаевича, а другая треть Онофреева монастыря, а третья треть Сторожевского монастыря. А коли на которой год на царя не ловят рыбы в его трети, и толды давали сторожевской и онофреевской игумены з братьею по рублю денег на год. А нынеча им давати оброку в цареву казну по сороку алтын, а дворецкого пошлин по семи денег, а дьячьих по получетверти денге».

Во время Великой Отечественной войны в декабре 1941 года при проведении Клинско-Солнечногорской наступательной операции в окрестностях озера шли ожесточённые бои Красной Армии с войсками вермахта.

В 1966 году на площади 8640 га был организован государственный природный заказник «Озеро Тростенское и прилегающие водосборы в радиусе 3 км», в который вошли само озеро и примыкающие к нему в указанном радиусе от границы водного зеркала угодья, расположенные как в Рузском, так и в соседнем Истринском районах. Хозяйственная деятельность на территории заказника находилась в ведении Военно-охотничьего общества Московского военного округа. Около озера этим обществом были построены две рыболовные базы: возле села Онуфриево и у деревни Городище. Летом любительская рыбалка осуществлялась с арендуемых на базах лодок (ловля с берега на озере невозможна). Лодочная станция Онуфриевской базы размещалась непосредственно на берегу водоёма, а из Городищенской базы, расположенной на некотором удалении от озера, к водоёму вёл узкий канал. Кроме собственно Тростенского озера эта база обслуживала девять небольших водоёмов, созданных на месте бывших торфоразработок возле посёлка Брикет в 4 км к северо-западу от озера и также управлявшихся вышеупомянутым военно-охотничьим обществом. Вода в эти копани общей площадью 360 га, соединённые между собой протоками, поступает из Озерны, огибающей их с юга. Глубины в бывших карьерах 1,5— м, дно либо торфяное, либо из плотной глины. Большая часть населяющей эти водоёмы рыбы происходит из Тростенского озера. К середине 2006 года и Онуфриевская и Городищенская рыболовные базы были ликвидированы.

Флора 
Тростенское озеро со всех сторон окружено зарослями древесно-кустарниковой растительности (в том числе на заболоченных почвах), преобладающими породами являются ольха серая, берёза пушистая, ива и редкий для Московской области кустарник берёза приземистая. В прошлом состав прибрежных лесов включал и более ценные древесные породы, свидетельством чему являются массовые остатки мощных дубовых стволов на дне озера, однако из-за массовых вырубок и сплава в Москву, продолжавшихся вплоть до середины XIX века, видовой состав был значительно обеднён.

Ближе к воде лесная растительность постепенно переходит в полосу прибрежных тростниковых зарослей, ширина которой составляет 150—200 метров.

Прибрежная растительность представлена зарослями различных видов осок, тростника обыкновенного, камыша озёрного, вахты трёхлистной, сабельника болотного, белокрыльника болотного и участками, покрытыми мхами главным образом из родов сфагнум и гипнум, а также таких редких для Московской области видов как риккардия пальчатая, гаматокаулис глянцевитый и томентипнум блестящий.

Побережье Тростенского озера в настоящее время является единственным в Подмосковье местом произрастания камнеломки болотной, растения, включённого в Красную книгу Московской области.

В самом озере много роголистника, кувшинковых и других водных растений. Встречаются и такие редкие для Московского региона энтомофильные гидрофиты, как пузырчатка малая и пузырчатка промежуточная, также занесённые в областную Красную книгу.

Фауна 
Ихтиофауна озера разнообразна. Здесь обитают щука, налим, речной окунь, плотва, лещ, серебряный и золотой караси, линь, вьюн, язь. Наиболее многочисленны популяции плотвы и карася.

Зимой из-за гниения водной растительности ухудшается кислородный режим озера, иногда приводящий (в глухозимье) к массовому замору рыбы. В начале XXI века рыбные запасы озера значительно сократились вследствие неконтролируемого (зачастую браконьерского) вылова местным населением, распространившегося после закрытия рыболовных баз и ослабления государственного контроля над рыболовством.

На прибрежной территории отмечены случаи гнездования следующих видов птиц: кряква, чирок-трескунок, чирок-свистунок, широконоска, шилохвость, хохлатая чернеть, красноголовая чернеть, лысуха, большая поганка, большая выпь, озёрная чайка, сизая чайка, чёрная крачка, полевой лунь, скопа.

Фотографии

См. также 
 Тростенские
 Озернинское водохранилище

Примечания

Литература 
 
 Евтюхов Н. А. Птицы Тростенского и Чудцева озёр Воскресенского уезда Московской губернии // Труды Художественно-исторического краеведческого музея в г. Воскресенске. — Воскресенск, 1928.
 Евтюхова М. А. Очерк растительности Тростенского и Чудцева озёр Воскресенского уезда Московской губернии // Труды Художественно-исторического краеведческого музея в г. Воскресенске. — Воскресенск, 1928.
 Евтюхова М. А., Евтюхов Н. А. Тростенское и Чудцево озера // Труды Художественно-исторического краеведческого музея в г. Воскресенске. — Вып. 6. — Воскресенск, 1928.
 

Бассейн Рузы
Озёра Московской области
Водные объекты Рузского городского округа